Le Prix d'une vie est téléfilm franco-italien réalisé par Domenico Campana, diffusé en 1991.
 Le Prix d'une vie (Book of Days) est un téléfilm américain réalisé par Harry Ambrose, diffusé en 2003.
 Le Prix d'une vie (Final Sale) est un téléfilm américano-canadien réalisé par , diffusé en 2011.